Штехлін () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель. Складова частина об'єднання громад Ґранзее.

Площа — 83,95 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія 

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Відомі люди 
 Карл Ліцманн (1850—1936) — німецький воєначальник, генерал піхоти.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу